Drama Queen steht für:
 Drama Queen, Lied der dänischen Sängerin DQ; siehe DQ (Sänger) 
 Drama Queen, Album der kanadischen Musikgruppe Neurosonic
 Drama Queen, Reggaeton- und Bachata-Album der puerto-ricanischen Musikerin Ivy Queen 

DramaQueen bzw. Dramaqueen steht für:
 DramaQueen, US-amerikanischer Manga/Manhwa-Verlag
 DramaQueen (Software), Software zur Erstellung von literarischen Texten
 Dramaqueen, Lied der deutschen Sängerin Vanessa Petruo